Подозерье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подозерье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Подозерье — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Подозерье — деревня в муниципальном образовании «Город Киров» Кировской области.
 Подозерье — деревня в Куньинском районе Псковской области.